Stati Uniti d'America
 Williamsville – villaggio della Contea di Sangamon, Illinois
 Williamsville – città della Contea di Wayne, Missouri
 Williamsville – villaggio della Contea di Erie, New York

Trinidad e Tobago
 Williamsville